Сарысуский район () — административная единица на юге Казахстана в Жамбылской области. Административный центр — город Жанатас.

В Сарысуйском районе находится селище Буркитты, поселение позднего палеолита.

История 
Район образован в 1928 году. С 14 октября 1939 года в состав Джамбулской области. 2 января 1963 года упразднён, 2 января 1967 года восстановлен.

Административное устройство 
 Байкадамский сельский округ (адм.центр - Саудакент)
 Жайылминский сельский округ
 Жанаталапский сельский округ
 Жанаарыкский сельский округ
 Игликский сельский округ
 Камкалинский сельский округ
 Туркестанский сельский округ
 Тогызкентский сельский округ
 Досболский сельский округ

Национальный состав

Экономика 
 Кокжонское месторождение фосфоритов

Примечания 

Сарысуский район